Groulx est un nom de famille français et québécois ainsi qu'un nom de lieu.

Patronymie
Les Groulx d'Amérique du Nord descendent de Jean Guéroult (1644-1690), nom déformé ensuite en Grou puis Groulx : originaire de la paroisse Saint-Maclou de Rouen en Normandie, immigré en Nouvelle-France en 1666, il épouse en l'église Notre-Dame à Montréal le  Marie-Anne Goguet (1658-1730), originaire de Marans près de La Rochelle.

Au Québec, quand les gens devaient signer des documents chez le notaire, celui-ci avait l'habitude d'inscrire le nom et de tirer une ligne verticale pour séparer le nom de la signature. La personne qui ne savait pas écrire devait y apposer un X pour indiquer son accord. D’où la transcription du nom de famille Grou|x en Groulx. 

 Benoît Groulx (1968- ), un ancien joueur de hockey sur glace québécois ;
 Benoît Groulx (1967-), un compositeur canadien ;
 Danny Groulx (1981- ), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Georges Groulx (1922-1997), acteur québécois ;
 Gilles Groulx (1931-1994), un monteur, réalisateur, scénariste et acteur québécois ;
 Joseph Groulx (1884- ) est un conteur franco-ontarien ;
 Lionel Groulx (1878-1967), chanoine et historien canadien-français ;
 Lionel-Groulx, station du métro de Montréal permettant la correspondance des lignes verte et orange ;
 Collège Lionel-Groulx, CÉGEP situé à Sainte-Thérèse au Québec ;
 Patrick Groulx (1974- ), humoriste québécois ;
 , entraîneur des gardiens de but du Canadien de Montréal ; 
 Sylvie Groulx, réalisatrice et scénariste québécoise ;

Toponymie

Les Monts Groulx, massif montagneux de la Côte-Nord du Québec.
 Groulx, circonscription électorale provinciale du Québec située dans les Basses-Laurentides.
 Coulée Groulx ou Coulée Grou, lieu historique de Pointe-aux-Trembles, à l'est de Montréal.

Références

Patronyme québécois